

Бікметово — село, Туймазинський район, Башкортостан
 Бікметово — село, Чекмагушівський район, Башкортостан